Teresianas es la denominación popular de varias entidades religiosas católicas:

 la Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación religiosa dedicada fundamentalmente a la educación y fundada por San Enrique de Ossó y Cervelló en 1876; o
 la Institución Teresiana, una asociación internacional de fieles laicos fundada en 1911 por Pedro Poveda.